De buurtsuper (nummer), een single van André van Duin
 De Buurtsuper (televisieserie), een achtdelige Nederlandse comedyserie uit 1995
 Supermarkt, ook wel buurtsuper genoemd